Rue Honoré-Beaugrand - straat in Montreal
 Honoré-Beaugrand (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat
 Honoré Beaugrand - burgemeester van Montreal 1885-1887